Kentridge ist der Familienname folgender Personen:

 Felicia Kentridge (1930–2015), südafrikanisch-britische Juristin
 Sydney Kentridge (* 1922), südafrikanisch-britischer Jurist
 William Kentridge (* 1955), südafrikanischer Künstler